Debrousse peut désigner :

Personnes 
 Jean-Hubert Debrousse (1844-1899) homme d'affaires, directeur de journal, homme politique, collectionneur d'art et philanthrope français.

Autres usages 
 Hôpital Debrousse, ancien hôpital pédiatrique de Lyon, nommé en hommage à Jean-Hubert Debrousse
 Hospice Debrousse ou Alquier-Debrousse à Paris
 Jardin de l'Hospice-Debrousse, espace vert parisien
 Allée Alquier-Debrousse, voie parisienne
 Rue Debrousse, rue parisienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme